

Балпицький сільський округ — адміністративна одиниця, Каратальський район, Жетисуська область
 Балпицький сільський округ — адміністративна одиниця, Коксуський район, Жетисуська область